Марго Пино (; ) — французская дзюдоистка, выступающая в весовых категориях до 63-70 кг. Двукратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр 2019 года. Призёр чемпионата мира. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 в командном первенстве и серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года в личном первенстве.

Биография 
Родилась 6 января 1994 года во французском Безансоне. На взрослом уровне дебютировала в декабре 2010 года на кубке мира в Сувоне. Через год там же впервые попала на пьедестал, заняв 3-е место. В ноябре 2013 года заняла 3-е место на Гран-при в Абу-Даби и выиграла бронзовую медаль на молодёжном чемпионате мира. Первую крупную победу добыла в марте 2014 года на Открытом турнире Европы в Варшаве.

В 2016 году выиграла несколько Гран-при и стала третьей в командном первенстве на чемпионате Европы в Казани. В 2017 году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в Варшаве.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место шведскую спортсменку Анну Бернхольм.

В 2020 году на чемпионате Европы в ноябре в чешской столице, Марго смогла завоевать чемпионский титул в категории до 70 кг. В финале поборола нидерландскую спортсменку Санне Ван Дейк.

На чемпионате Европы 2021 в португальской столице Лиссабоне, в весовой категории до 70 кг, французская спортсменка выиграла серебряную медаль уступив в финале нидерландской дзюдоистке Санне Ван Дейк.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте IJF

Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европейских игр по дзюдо
Чемпионы Франции по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо